Division I i ishockey 1960-61 var den 40. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 37. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 16 deltagende klubber var opdelt i to regionale puljer med otte hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to bedste hold fra hver pulje gik videre til SM-serien, hvor de fire hold spillede en ny dobbeltturnering alle-mod-alle.

Mesterskabet blev vundet af Djurgårdens IF, som blev svenske mestre for fjerde sæson i træk og ottende gang i alt. Det var første gang siden IK Göta vandt fire SM-titler fra 1927 til 1930, at et hold vandt fire mesterskaber i træk. Djurgårdens IF var blevet nr. 1 i Division I Syd med maksimumpoint og opnåede fire sejre og to uafgjorte i SM-serien. Sølvmedaljerne gik til Skellefteå AIK, der havde vundet Division I Nord, og som opnåede tre sejre og tre nederlag i SM-serien. Det var klubbens andet SM-sølv. Bronzemedaljerne blev vundet af Västerås IK, som havde kvalificeret sig til SM-serien ved at slutte på andenpladsen Division I Syd, og som dermed vandt SM-medaljer for første gang.

Grundspil

Division I Nord

Division I Syd

Slutspil

SM-serien

Spillere 

Djurgårdens IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Rolf Berggren (3. SM-titel)
 Tommy Björkman (4. SM-titel)
 Lars Björn (7. SM-titel)
 Per Hörberg (2. SM-titel)
 Yngve Johansson (7. SM-titel)
 Karl Lilja (4. SM-titel)
 Owe Malmberg (4. SM-titel)
 Hans Mildh (4. SM-titel)
 Åke Rydberg (4. SM-titel)
 Gösta Sandberg (4. SM-titel)
 Leif Skiöld (2. SM-titel)
 Roland Stoltz (4. SM-titel)
 Kurt Thulin (3. SM-titel)
 Sven Tumba (6. SM-titel)
 Stig Tvilling (7. SM-titel)
 Eddie Wingren (3. SM-titel)
 Carl-Göran Öberg (2. SM-titel, den første blev vundet for Gävle Godtemplare IK)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1960/61  
 Ishockeytabeller - 1960-61  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1960-1969  
 Hammarby IF - Historia - 1960/61  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1960/61

Noter 

1960-61
1960-61
Ishockey i 1960
Ishockey i 1961